Burge Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burge Mountain (North Carolina)	
 Burge Mountain (Tennessee)	
 Burge Mountain (Washington)